Суперкубок Оману з футболу 2016  — 16-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 вересня 2016 року між чемпіоном Оману клубом Фанджа та володарем кубка Оману клубом Сахам.

Матч

Деталі

Примітки

Посилання 
 Матч на futbol24
 Матч на pressreader

2016
Оман
Вересень 2016
2016 в Омані